Cross Creek :
 Cross Creek, cours d'eau en Floride
 Cross Creek titre original du film Marjorie sorti en 1983.
  une station du chemin de fer, située au pied du  dans la région de wairarapa dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.